Hückstädt ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Hückstädt (* 1935), deutscher Literaturwissenschaftler und Reuter-Forscher
 Caren Hückstädt (* 1981), deutsche Badmintonspielerin
 Conrad Hückstädt (* 1976), deutscher Badmintonspieler
 Ernst Hückstädt (1850–1902), deutscher Geistlicher und Autor
 Gerhard Hückstädt (* 1944), deutscher Richter und Ministerialbeamter
 Hauke Hückstädt (* 1969), deutscher Literaturvermittler, Autor und Literaturkritiker
 Ingrid Brand-Hückstädt (* 1954), deutsche Politikerin (FDP)